Marsac kan syfta på:
 Marsac, Charente
 Marsac, Creuse
 Marsac, Hautes-Pyrénées
 Marsac, Tarn-et-Garonne